La stazione di Porta alla Croce era una stazione ferroviaria e tranviaria di Firenze, situata dove oggi si incontrano il viale Antonio Gramsci, il viale Giuseppe Mazzini e il viale Bernardo Segni.

Storia e descrizione
Dedicata alla vicina porta alla Croce, fu costruita all'epoca di Firenze Capitale (1865-1870) come capolinea della Strada Ferrata Aretina, i cui binari correvano lungo l'attuale via Scipione Ammirato. Qualche anno dopo vi si aggiunse il capolinea della tranvia del Chianti.

Nel 1896 la stazione fu demolita per lo spostamento dei binari nella sede attuale, presso la stazione di Campo di Marte, realizzata qualche anno prima. Al suo posto sorsero eleganti palazzine e villini borghesi.

Bibliografia
Piero Bargellini, Ennio Guarnieri, Le strade di Firenze, 4 voll., Firenze, Bonechi, 1977-1978.
Francesco Cesati, La grande guida delle strade di Firenze, Newton Compton Editori, Roma 2003.
Adriano Betti Carboncini, Firenze e il treno. Nascita e sviluppo delle ferrovie nella città, Calosci, Cortona 2004. ISBN 88-7785-203-8

Porta alla Croce
Architetture di Firenze scomparse